Mangkoenegara VI was de zelfregeerder van Mangkoenegara, een vorstenland op Java. De prins regeerde als vazal van de soesoehoenan van Surakarta en de Nederlanders.

Mangkoenegara VI regeerde van 1896 tot 1916.

Literatuur 
Dr. H.J. De Graaf, Geschiedenis van Indonesië, N.V. Uitgeverij w. van Hoeve, 's Gravenhage Bandung 1949.

Zie ook
 De Lijst van Midden- en Oost-Javaanse heersers

Vorst van Mangkoenegaran
Persoon in de 19e eeuw